Agayev (en azéri : Ağayev) est un patronyme azéri, dérivé de Ağa (« Agha »).

  (né en 1956), diplomate russe ;
 Emin Agayev (né en 1973), joueur puis entraîneur de football azerbaïdjanais ;
 Kamran Agayev (né en 1986), footballeur azerbaïdjanais ;
 Oqtay Agayev (1934-2006), chanteur soviétique azerbaïdjanais ;
 Rafael Ağayev (né en 1985), karatéka azerbaïdjanais.

Référence 

Homonymie de patronyme azéri